Химера може да се односи на следеће:
 Химера (зоологија), ред -{Holocephali}- у оквиру групе риба;
 Химера (ботаника), појава на стаблима као последица калемљења;
 Химера (митологија), биће из грчке митологије.